Draskovits Miklós (költő)
 Draskovits Miklós (országbíró)